Holthausen (Herne), een stadsdeel van Herne in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Holthausen (Meppen), een plaats in de gemeente Meppen in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Holthausen (Plettenberg), een plaats in de Duitse gemeente Plettenberg in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Holthausen (Übach-Palenberg), een plaats in de gemeente Übach-Palenberg in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Joop Holthausen, een Nederlands journalist en auteur van boeken over Olympische Spelen en wielersport